Il doppio del torneo di tennis Agadir Challenger 1994, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Sláva Doseděl e Mark Koevermans che hanno battuto in finale Bernd Karbacher e Tomas Nydahl 6-7, 6-3, 7-6.

Teste di serie 

 Libor Pimek /  Greg Van Emburgh (quarti di finale)
 Cristian Brandi /  Federico Mordegan (primo turno)

 Ģirts Dzelde /  Mathias Huning (quarti di finale)
 Horacio de la Peña /  Daniel Orsanic (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Agadir Challenger 1994